Speed King peut faire référence à :
 Speed King est une chanson de Deep Purple.
 Speed King est un jeu vidéo sorti en 1985.